Au sens premier, un cavalier est une personne qui pratique l'équitation.

Le mot cavalier (cavalière au féminin) dérive probablement de l'italien cavaliere (même sens), provenant du bas latin caballarius (cavalier, chevalier), lui-même issu de caballus (cheval).

Sciences et techniques 
 En coutellerie, un cavalier est une sorte de couteau de poche conçu pour les cavaliers.
 En fromagerie, un cavalier est l’union d’un morceau de fromage avec un bout de pain. 
 En dessin, la perspective cavalière est la représentation schématique sur un support bidimensionnel du volume d'objets tridimensionnels, l'observateur étant supposé à l'infini (donc avec les lignes de fuite parallèles).
 En électricité et en électronique, un cavalier est un élément servant à effectuer un contact entre deux conducteurs.
 En emballage, un cavalier est un accessoire de calage en carton plié.
 En menuiserie, un cavalier est un clou courbé à deux pointes, servant habituellement à fixer des câbles.
 En papeterie, le cavalier est un format de papier français.
 En ophtalmologie, les cavaliers sont des opacités cunéiformes présentes au niveau du cortex du cristallin, dans une forme particulière de cataracte appelée cataracte corticale.

Sciences humaines et sociales 
 Lors des guerres civiles anglaises, les Cavaliers étaient la cavalerie des Royalists.
 En droit parlementaire français, un cavalier législatif est un article de loi qui introduit des dispositions qui n'ont rien à voir avec le sujet traité par le projet de loi. Notamment :
 un cavalier budgétaire est une disposition inscrite dans une loi de finances alors qu'elle n'a aucun caractère financier ; les cavaliers budgétaires sont interdits en France.
 un cavalier social est un cavalier législatif dans une loi de financement de la sécurité sociale.

Culture et société

Armées 
 Les soldats cavaliers sont simplement appelés cavaliers. 
 Dans certaines armées, un soldat appartenant à l'arme blindée est appelé cavalier.
 Dans une forteresse, le cavalier est le bâtiment dominant, duquel l'observation et l'artillerie peuvent œuvrer.
 Le cavalier est un char de combat britannique de la Seconde Guerre mondiale.

Arts 

 Cavalière, un tableau du peintre russe Karl Brioullov, conservé à la Galerie Tretiakov à Moscou.
 , plusieurs œuvres littéraires ou cinématographiques ;
 Les Deux Cavaliers, un western de John Ford de 1961.

Entreprises et produits 
 la Chevrolet Cavalier est un ancien modèle de voiture.

Vêtements 
 La cavalière est un type de botte.

Industrie et commerce 

 Dans le bassin minier franco-belge, on appelait cavaliers les voies ferrées reliant les puits entre eux, pour le transport du charbon.
 Un cavalier est un papier ou un carton plié en deux, par exemple pour indiquer un prix dans une vitrine.
 Dans une installation portuaire, un cavalier est un portique mobile permettant de soulever et déplacer des conteneurs, également appelé chariot cavalier.

Jeux 
 Au jeu d'échecs, un cavalier est une pièce, placée au départ entre la tour et le fou
 Un cavalier de la nuit, ou noctambule, est une pièce féerique prolongeant le déplacement du cavalier.
 Au shōgi, jeu d’échecs japonais, le cavalier est une pièce mineure.
 Dans les jeux de cartes, le cavalier est une des cartes.
 Dans la plupart des jeux de tarot, dont le tarot français, le cavalier est une carte s'intercalant entre le valet et la dame des autres jeux de cartes.

Métiers 
 Un cavalier professionnel est une personne dont le métier est de monter à cheval.
 Un cavalier-soigneur fait les soins courants aux équidés et veille à leur santé. De l’entretien de sa litière au pansage en passant par les sorties montées, à pied, les mises au paddock, au marcheur, le cavalier soigneur est le bras droit indispensable du cavalier de compétition.
 Le métier d'éleveur équin est centré plutôt sur la reproduction des équidés.

Monuments 
 The Cavalier est un hôtel situé à Virginia Beach (Virginie, États-Unis), classé au Registre national des lieux historiques.

Presse 
 Cavalier est un magazine mensuel de la presse masculine américaine.

Vie sociale 
 Dans un bal, un cavalier est un homme dansant avec une femme ; réciproquement, une cavalière est une femme dansant avec un homme. 
 On dit d'un individu qu'il a un comportement un peu « cavalier » quand il agit de manière discourtoise ; on dit aussi « agir à la hussarde », car les hussards étaient des cavaliers.

Anthroponyme

Patronyme 

 Lucie Cavalier, une peintre française du  ;
 Thomas Cavalier-Smith (1942-), un professeur de biologie ;
 Sara Cavaliere (1977-), chercheuse italienne travaillant en France.

Pseudonyme 

 Alain Cavalier, de son vrai nom Alain Fraissé (1931-), un cinéaste français.

Toponyme

États-Unis 
 Cavalier, une ville du comté de Pembina (Dakota du Nord) ;
 le comté de Cavalier (Dakota du Nord) ;

France 
 Cavalière, un lieu-dit situé entre Le Lavandou et le Rayol-Canadel-sur-Mer (Var).